Claud Hamilton (1543-1621) – politico scozzese
Claud Hamilton (1843-1925) – politico scozzese